Zobrist ist der Familienname folgender Personen:

 Albert L. Zobrist (* 1942), Mathematiker und Wissenschaftler
Anja Zobrist Rentenaar (* 1969), Schweizer Diplomatin
 Benjamin Zobrist (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Martha Lüthy-Zobrist (1876–1943), Schweizer Funktionärin